Roger Taylor je ime več znanih ljudi:

 Roger Andrew Taylor (* 1960), angleški bobnar (Duran Duran)
 Roger Meddows Taylor (* 1949), angleški glasbenik (Queen)
 Roger Taylor (* 1941), angleški tenisač